Kallir ou Kalir est un patronyme d'origine hébraïque porté par :

 Eleazar ben Kalir (v. 570-v. 640) poète juif byzantin du 
 Jane Kallir (1954- ), marchande d'art, conservatrice et autrice de livres d'art américaine ; 
 Lilian Kallir (1931-2004), pianiste américaine d'origine tchèque ;
 Otto Kallir, né Nirenstein (1894-1978), historien d'art, galeriste, éditeur et essayiste austro-américain, grand-père de Jane Kallir.